The Night Before (álbum) - da banda britânica James
The Night Before (canção) - dos Beatles
The Night Before (filme de 1988), comédia com Keanu Reeves
The Night Before (filme de 2015), comédia natalina

Desambiguação